Weise se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Julius Weise
 Johann Gottlob Christoph Weise